Ferenc Puskás (1927-2006) – allenatore di calcio e calciatore ungherese naturalizzato spagnolo, di ruolo attaccante.
FIFA Puskás Award – premio calcistico.
Stadio Ferenc Puskás – impianto sportivo di Budapest.